Теплиці (Чехія) (, ) — курортне місто на північному заході Чехії, в однойменному районі Устецького краю (до середини XX ст. відоме як Тепліц у Судетській області, Німецька Чехія)
 Теплиці (округ) () — адміністративно-територіальна одиниця в Устецькому краї Чеської Республіки.
 Теплиці (шаховий турнір)

 Теплиці (Польща) () — відоме з XV ст. колишнє українське село у Польщі, Підкарпатське воєводство

Інше 

 Гемерське Теплиці — село в Словаччині у складі Банськобистрицького краю Словаччини.
 Турчянське Тепліце (округа), Турчянське Тепліце (словац. Okres Turčianske Teplice), в складі Жилінського краю Словаччини.
 Раєцьке Теплиці — місто, громада Жиліна, Жилінський край Словаччини.
 Тренчанське Теплиці — місто, громада округу Тренчин, Тренчинський край.